Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (сокр. Конвенция Эспо) — международное соглашение, инициированное Европейской экономической комиссией ООН, подписанное в Эспоо (Финляндия) в 1991 году и вступившее в силу в 1997 году. Согласно конвенции, процедура оценки воздействия на окружающую среду (включающая публичные обсуждения) потенциально опасных проектов должна проводиться не только внутри государства, но и в сопредельных странах, которые могут быть затронуты воздействием этих объектов. В соответствии с Конвенцией, процедура оценки должна производиться на ранних стадиях планирования. Перечень объектов, которые могут воздействовать на сопредельные страны, содержится в Добавлении 1 Конвенции.

Россия (на момент подписания — СССР) подписала Конвенцию 6 июля 1991 года. Документ вступил в силу 10 сентября 1997 года (Источник публикации Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. — : БЕК, 1996. С. 199—207). Россия руководствуется положениями Конвенции, и это закреплено, в частности, в действующем Положении Госкомэкологии «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

Примечания

Ссылки 
 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте
 Протокол по стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Протокол СЭО/SEA Protocol)
 Официальный сайт
 Андрусевич А. Конвенция Эспо: Трансграничная оценка влияния на окружающую среду. Пособие для граждан и их объединений. 2010
Международные конвенции
Договоры и конвенции ООН
Экологическое право
Международные договоры Украины